Nos Escalões de Formação, temos o Campeonato Nacional de Sub 18, Taça Nacional de Sub 18, Campeonato Nacional de Sub 16, Taça Nacional de Sub 16, o Campeonato Nacional de Sub 14 e a Taça Nacional de Sub 14 no escalão masculino e o Campeonato Nacional de Sub 19, a Taça Nacional de Sub 19, o Campeonato Nacional de Sub 16, a Taça Nacional de Sub 16, o Campeonato Nacional de Sub 14 e a Taça Nacional de Sub 14 no escalão feminino.  Até à época 2014/2015 realizou-se o Campeonato Nacional de Sub 20 Masculinos e a Taça Nacional de Sub 20 Masculinos. As provas são organizadas pela Federação Portuguesa de Basquetebol.

Dependendo da localização geográfica, as equipas vencedoras dos campeonatos (e 2ªs classificadas) participam nas competições nacionais.

Todos os anos realiza-se a Festa do Basquetebol Juvenil, nos escalões de Sub 14 e Sub 16 (masculinos e femininos).

Escalões de Formação

Campeonato Nacional SUB 18

Títulos do CN de Sub-18

Taça Nacional Sub 18 Masculinos

Títulos da Taça Nacional de Sub 18

Campeonato Nacional de SUB 16

Títulos do CN de Sub-16

Taça Nacional Sub 16 Masculinos

Campeonato Nacional SUB 14

Títulos do CN Iniciados de Sub-14

Escalões de Formação (Competições Extintas)

Campeonato Nacional de Esperanças

Títulos de Esperanças

Campeonato Nacional de SUB 22

Títulos do CN de Sub-22

Campeonato Nacional de Juniores

NOTA - A partir da época 1996/97, este escalão foi dividido em Juniores A e B, começando pelo Campeonato nº 1

Títulos de Juniores

Campeonato Nacional Juniores A Sub-20

Títulos CN de Juniores A Sub-20

Campeonato Nacional de Juvenis

Nota: De 1953/54 a 1964/65 Antigo Torneio Nacional de Escolas de Jogadores.

Títulos de Juvenis

Referências
Federação Portuguesa de Basquetebol Competições Masculinas - http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=my.cat02&codigo=HIST-CM

Juniores B Sub 18 - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/144130511000050400010543491214.pdf

Juvenis Sub 16 - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/144130511000050400010531501214.pdf

Iniciados Sub 14 -http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/144130511000050400010545501214.pdf

Esperanças - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/205000303300022312802200414.pdf

Sub 22 - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/205000303300022312812200414.pdf

Juniores - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/205000303300022312843200414.pdf

Juniores A Sub-20 - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/144130511000050400010514160114.pdf

Juvenis - http://www.fpb.pt/fpb_zone/portal/img/home_317/fotos/205000303300022312853200414.pdf

2016/17 resultados: SUB 18-http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6553&layout=resultados SUB 16-http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6559&layout=resultados e SUB 14-http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6576&layout=resultados

<noinclude>

Competições de basquetebol de Portugal